IndyCar Series 2015 – dwudziesta edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem Indy Racing League.

Sezon rozpoczął się 29 marca, a zakończył 30 sierpnia. Tytuł mistrzowski zdobył po raz czwarty w karierze Scott Dixon z zespołu Chip Ganassi Racing. Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Gabby Chaves. W klasyfikacji producentów najlepszy okazał się Chevrolet.

Zmiany 
W sezonie 2015 wybrano dwa podwójnie punktowane wyścigi: Indianapolis 500 oraz kończący sezon wyścig w Sonoma. We wszystkich wyścigach odbywały się lotne starty (w poprzednim sezonie na kilku torach przeprowadzono starty z zatrzymania). Od tego sezonu wprowadzono do podstawowych nadwozi (wszyscy korzystali z nadwozia Dallara) zestawy aerodynamiczne, tzw. „Aero Kits”.

Wyniki 

*S=Silnik: C=Chevrolet, H=Honda

Klasyfikacja

Klasyfikacja kierowców 

 Dodatkowy punkt otrzymywał kierowca który prowadził przynajmniej przez jedno okrążenie wyścigu.
 Dwa dodatkowe punkty otrzymywał kierowca który prowadził przez najwięcej okrążeń w wyścigu.
 Dodatkowy punkt otrzymywał kierowca który zakwalifikował się na pierwszym miejscu do wyścigu (pole position). Wyjątkiem miał być wyścig Indianapolis 500 gdzie stosuje się odrębną punktację dla kwalifikacji, ale w tym roku ze względów bezpieczeństwa punktów nie przyznawano.

Linki zewnętrzne 
 

IndyCar Series
2015 w sportach motorowych
2015 w Stanach Zjednoczonych
2015 w Kanadzie